Cremallera puede referirse a

 Cremallera (textil), dispositivo dentado usado en la confección textil.
 Cremallera (mecanismo), dispositivo mecánico para producir el desplazamiento lineal de una barra mediante el giro de un piñón engranado.
 Ferrocarril de cremallera, tipo de tren que usa un mecanismo de arrastre dentado.
 Cremallera, programa de Televisión española de la década de 1980.